Hartenstein steht für:
 Grafschaft Hartenstein, Territorium auf dem Gebiet des heutigen Sachsens
 Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek in den Niederlanden

Orte:
 Hartenstein (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land in Bayern
 Hartenstein (Sachsen), Stadt im Landkreis Zwickau in Sachsen
 Hartenstein (gemeindefreies Gebiet), bis 31. Dezember 2007 existierendes gemeindefreies Gebiet im Landkreis Nürnberger Land in Bayern
 Hartenstein (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hartenstein, (Name zwischen 1938 und 1945), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, siehe Brzozowo (Węgorzewo)

Burgen und Schlösser:
 Burg Hartenstein (Eimelrod) im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen
 Burg Hartenstein (Mittelfranken) im Landkreis Nürnberger Land in Bayern
 Burg Hartenstein (Niederösterreich) im Waldviertel
 Schloss Hartenstein im Erzgebirge
 Burg Hartenštejn in Tschechien
 Burg Hartenstein, slowenisch Hartenštejn oder Drenski Grad bei Pilštanj, Gemeinde Kozje, Slowenien

Personen:
 Alois Schönburg-Hartenstein (1858–1944), österreichischer Generaloberst und Verteidigungsminister
 Bernhard Hartenstein (1840–1889), deutscher Verwaltungsjurist
 Charles Hartenstein (* 1942), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edwin Hartenstein (1850–1920), deutscher Lehrer und Politiker
 Elfi Hartenstein (* 1946), deutsche Schriftstellerin
 Elisabeth Hartenstein (1900–1994), deutsche Schriftstellerin
 Florian Hartenstein (* 1977), deutscher Basketballer
 Friedhelm Hartenstein (* 1960), evangelischer Theologe und Alttestamentler

 Hannes Hartenstein, Professor am Institut für Telematik (Universität Karlsruhe)
 Isaiah Hartenstein (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Johann Jakob Hartenstein (1749–1817), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Judith Hartenstein (* 1964), deutsche evangelische Theologin
 Jürgen Hartenstein (* 1971), deutscher Boxer

 Klaus Hartenstein (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Klaus Hartenstein (Philologe) (* 1949), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Leopold Steffelin von Hartenstein (1797–1859), deutscher Jurist und Politiker
 Liesel Hartenstein (1928–2013), deutsche Politikerin
 Marc Hartenstein (* 1989), deutscher Fernsehmoderator
 Paul Hartenstein (1878–1921), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Reiner Hartenstein (1934–2022), deutscher Informatiker
 Volker Hartenstein (* 1943), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

 Wilhelm Hartenstein (1888–1944), deutscher Offizier
 Wolfgang Hartenstein (1928–2020), deutscher Historiker und Sozialwissenschaftler

Siehe auch:
 Hardenstein